Gyptis (tunnelier), tunnelier
 Gyptis (mythologie), fondateur de Marseille
 Gyptis (verre de terre) 
 Gyptis (plante)
 Gyptis (Marseille), copropriété dégradée, dans le  arrondissement de Marseille

Références